Chlum kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Chlum u Třeboně, ort, Södra Böhmen, 
 Chlum (ort i Tjeckien, lat 50,58, long 14,56), 
 Chlum (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen, lat 49,69, long 15,00), 
 Chlum (ort i Tjeckien, Plzeň, lat 49,61, long 13,48), 
 Chlum (ort i Tjeckien, Södra Böhmen, lat 49,45, long 13,85), 
 Chlum (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Chlum (berg i Tjeckien, Hradec Králové, lat 50,09, long 16,36), 
 Chlum (berg i Tjeckien, Södra Böhmen, lat 48,88, long 14,09), 
 Chlum (kulle i Tjeckien, Hradec Králové, lat 50,23, long 15,54), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar